Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2002 je bilo sedemnajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo med 7. in 10. marcem 2002 na Letalnici Čertak v Harrachovu, Češka. Zlato medaljo je osvojil Sven Hannawald, srebrno Martin Schmitt, bronasto pa Matti Hautamäki.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

2002
2002 v športu
Športne prireditve na Češkem
Harrachov